La Coupe de Pologne féminine de football est une compétition de football féminin créée en 1984 et opposant les clubs polonais. Elle est la deuxième plus importante compétition de football féminin dans le pays, derrière le championnat de première division.

Histoire

Palmarès

Notes et références